Чемпионат Европы по фигурному катанию 1981 года — соревнование по фигурному катанию за титул чемпиона Европы, которое проходило с 3 по 8 февраля 1981 года в Инсбруке (Австрия). Чемпионат проводился в категориях мужское одиночное катание, женское одиночное катание, парное катание и в танцах на льду.

У мужчин золотую медаль завоевал представитель СССР Игорь Бобрин. У женщин победила представительница Швейцарии Дениз Бильманн. Среди пар победу одержали Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский, в танцах чемпионами Европы стали представители Великобритании Джейн Торвилл и Кристофер Дин.

Результаты

Мужчины

Женщины 

 * WD = Снялась с соревнования

Пары

Танцы

Ссылки 
 Список призёров чемпионатов Европы (мужчины)
 Список призёров чемпионатов Европы (женщины)
 Список призёров чемпионатов Европы (пары)
 Список призёров чемпионатов Европы (танцы)

Чемпионаты Европы по фигурному катанию
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
1981 год в фигурном катании
Спорт в Австрии в 1981 году
Февраль 1981 года
Чемпионаты Европы в 1981 году